Муха может означать:
 муха — насекомое отряда двукрылых:
 муха апрельская (она же муха чёрная)
 муха вишнёвая
 муха домашняя (она же муха комнатная)
 муха люцилия
 муха морковная
 муха осенняя
 муха синяя красноголовая
 муха синяя мясная
 муха средиземноморская плодовая
 муха цеце

Фамилии 
 Муха (умер около 1492) — руководитель крестьянского восстания в 1490—1492.
 Муха, Альфонс (1860—1939) — чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист.
 Муха, Андрей Викторович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Муха, Анна (род. 1980) — польская актриса и телеведущая.
 Муха, Антон Иванович (1928—2008) — украинский советский композитор.
 Муха, Виталий Петрович (1936—2005) — глава администрации Новосибирской области.
 Муха, Владимир Дмитриевич (1935—2016) — ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии, доктор наук.
 Муха, Григорий Никифорович (1912—1959) — Герой Советского Союза.
 Муха, Иржи (1915—1991) — чешский писатель, публицист, переводчик, сценарист, критик и драматург.
 Муха, Николай Анатольевич (род. 1999) — российский баскетболист.
 Муха, Рената Григорьевна (1933—2009) — израильская детская поэтесса, филолог и педагог.
 Муха, Степан Нестерович (1930—1993) — председатель КГБ УССР.
 Муха, Ян (род. 1982) — словацкий футболист, вратарь сборной Словакии.

Деревни 
 Муха — деревня в Кировской области России, Покровское поселение Котельничского района.
 Мухи — деревня в Псковской области России, Шиковская волость Островского района.
 Муха (Кардица) — деревня в сообществе Кастанея в Греции.

Произведения 
 «» — фантастический рассказ Жоржа Ланжелана, в котором учёный испытал телепортацию на себе, но из-за влетевшей мухи он становится получеловеком-полунасекомым.
 «Мухи» — пьеса Ж.-П. Сартра.

Прочее 
 «Муха» — Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, до 1994 года именовавшаяся «Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной».
 Муха — российская студия компьютерной анимации. Основана в 1990 году.
 Муха — журнал комиксов, издававшийся в 1988—1995, 2000 и 2009 годах.
 Муха — российская рок-группа.
 Муха (шхуна, 1849) — шхуна.
 Муха — созвездие южного полушария неба, лежащее в Млечном пути южнее созвездия Южный Крест.
 Северная Муха — отменённое созвездие северного полушария неба.
 РПГ-18 «Муха» — гранатомёт одноразового применения.
 на жаргоне железнодорожников:
 название тепловоза М62;
 название гвоздодёра, применяемого работниками службы пути железной дороги для извлечения костылей из деревянных шпал.
  (муха) — прозвище, данное истребителю И-16 испанцами-республиканцами.
 «Муха» — радиостанция на стержневых лампах для планёров.
 «Быть под мухой» — просторечное выражение, означающее «быть слегка пьяным», «быть навеселе́».
 «Муха» () — во Франции презрительная кличка сыщика, полицейского агента.
 МУХи — ежегодный конкурс «Молодые Художники Украины» (так расшифровывается аббревиатура), проводимый киевской галереей «Боттега» при поддержке Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины.
 Муха (устаревшее) — рюмка 10-15 мл. Отсюда и выражение «быть под мухой».

См. также 
 
 
 
 Шпанская мушка
 Моха — город в Йемене